Maria Westerberg finns det två av som båda arbetar med formgivning:

Maria Westerberg (designer)
Maria Westerberg (konstnär)